BDO Classic Canadian Open 2010 – turniej curlingowy zaliczany do Capital One Grand Slam of Curling rozegrano w dniach 20–24 stycznia 2010 w Winnipeg, w MTS Centre.

W turnieju wzięło udział 18 drużyn grających Round Robin w trzech grupach. Do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Pula nagród wynosiła 100 000 CAD. Tytułu mistrzowskiego broni drużyna Glenna Howarda, która dotarła do finału, gdzie uległa Kevinowi Martinowi 4:6.



Drużyny

Playoff

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Round Robin

Sesja 1. 
20 stycznia 2010; 19:30

Sesja 2. 
21 stycznia 2010; 9:00

Sesja 3. 
21 stycznia 2010; 12:30

Sesja 4. 
21 stycznia 2010; 16:00

Sesja 5. 
21 stycznia 2010; 19:30

Sesja 6. 
22 stycznia 2010; 9:00

Sesja 7. 
22 stycznia 2010; 12:30

Sesja 8. 
22 stycznia 2010; 16:00

Sesja 9. 
22 stycznia 2010; 19:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu
 World Curling Tour 2009/2010

Bibliografia 
 
 BDO Classic Canadian Open na stronach World Curling Tour

Przypisy 

2010 w curlingu
World Curling Tour
Sport w Winnipeg